Slovo Nunn má více významů:

místopisné jméno
 Nunn (Colorado) – město v Coloradu
 Bar Nunn – město ve Wyomingu

příjmení anglického původu
 Glynis Nunnová (* 1960) – australská lehká atletka a olympijská šampionka
 John Nunn (* 1955) – britský šachový velmistr a matematik
 Judy Nunn (* 1945) – australská herečka a spisovatelka
 Mo Nunn (* 1938) – anglický inženýr
 Sam Nunn (* 1938) – americký podnikatel

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení